Театро Капраника () ― театр, расположенный на площади Капраника, в районе Колонна в Риме. Основанный в 1679 году семьёй Капраника и размещённый в палаццо Капраника, построенном в эпоху раннего Возрождения, он стал вторым публичным театром, открывшимся в Риме. В его стенах состоялись премьеры множества барочных опер, в том числе «Тита и Береники» Кальдары, «Гризельды» Скарлатти и «Геркулеса на Термодонте» Вивальди. Театро Капраника перестал функционировать как оперный театр в 1881 году, а в 1922 году была преобразован в кинотеатр, который был закрыт в 2000 году. После этого здание сдавалось в аренду и использовалось в качестве места проведения конференций и выступлений.

История 
Палаццо, в котором располагался театр, был построен в 1451 году для кардинала Доменико Капраники в качестве его личной резиденции, а впоследствии в нём располагалась Коллегия Капраника, основанная им же в 1457 году, где обучались молодые священнослужители. Являющийся одним из немногих сохранившихся образцов римской жилой архитектуры эпохи раннего Возрождения палаццо имеет большую боковую башню и бельетаж с тремя бифориями и тремя окнами в стиле поздней готики, которые могут свидетельствовать то, что дворец, возможно, включает в себя остатки более раннего строения. В конце 1670-х годов Помпео Капраника организовал в палаццо частный театр, для которого были переоборудованы семейные апартаменты, не изменив при этом внешнего вида здания. Театр был открыт 6 января 1679 года премьерой оперы Бернардо Пасквини «Где любовь — это жалость», звездой которой был скрипач Арканджело Корелли.

С восшествием на папский престол Александра VIII Помпео Капраника и его брат Федерико получили разрешение увеличить в размерах здание своего театра и открыть его для публики. Реализация архитектурного проекта была поручена Карло Буратти, ученику архитектора Карло Фонтаны, который полностью перестроил здание театра в 1694 году, придав ему стандартную U-образную форму с богатым орнаментом и шестью ярусами по 26 лож в каждом. Он вновь открылся уже как публичный театр (второй подобный в Риме) 18 января 1695 года с постановкой «Клеарх в Негропонте», трёхактной оперы совместного сочинения композиторов Джованни Лоренцо Лульера, Томмазо Гаффи и Карло Франческо Чезарини. Но в новом театре всё ещё не было входа для публики, выходящего на улицу. Посетители могли попасть в театр только через плотницкую мастерскую, располагавшуюся на первом этаже дворца. Согласно договору аренды мастерская должна была прекращать свою деятельность на время оперного сезона, а также за свой счёт содержать деревянную лестницу, через которую зрители могли подниматься в театр. Такая ситуация существовала вплоть до XIX века.

При папе Иннокентии XII публичные театральные представления были вновь запрещены, и Театро Капраника не функционировал с 1699 по 1711 год. Когда этот запрет был снят, братья Капраника вновь открыли театр, вскоре сумев попасть под покровительство кардинала Пьетро Оттобони, который внёс свою лепту в финансирование реконструкции, требовавшейся театру после длительного простоя, и нанял для неё своего архитектора Филиппо Юварру, который занялся реставрацией сцены. На протяжении 20 лет после повторного открытия театр переживал период расцвета, в который он стал главным публичным оперным театром Рима, в стенах которого прошли премьеры множества новых опер, а также использовались новаторские декорации, создававшиеся по проектам Филиппо Юварры и Франческо Галли Бибиены. Композитор Алессандро Скарлатти активно сотрудничал с театром, на сцене которого состоялись премьеры нескольких его ранних опер (с 1679 года). Вернувшись в Рим в 1718 году после нескольких лет, проведённых в Неаполе, он поставил для театра три свои лучшие оперы: «Телемах», «Марк Атилий Регул» и «Гризельда». В период с 1718 по 1721 год в Театро Капраника также состоялись премьеры оратории Скарлатти «Славное сосятзание между святостью и мудростью» (), а также нескольких его кантат.

С появлением новых общественных театров в Риме, таких как Театро Алиберт (1718), Театро Валле (1727) и Театро Арджентина (1732), значение Театро Капраника постепенно стало уменьшаться, хотя в 1750-х годах Гольдони очень любил его за постановки там своих пьес. В 1760 году он написал свою комедию «Pamela maritata» специально для него. Театр пережил, начиная со второй половины XVIII века, ещё несколько реконструкций, закрытий и смены владельцев. К XIX веку он перестал быть ведущим оперным театром в городе и стал специализироваться преимущественно на комических операх и пьесах, часто исполнявшихся на римском диалекте, акробатических представлениях и кукольных спектаклях. Театр вернулась в собственность семьи Капраника в 1853 году, когда маркиз Бартоломео Капраника выкупил его у принца Алессандро Торлонии и потратил много денег на его реконструкцию. Однако театр так и не сумел восстановить свой прежний престиж. Американский писатель Генри П. Леланд описал его в 1863 году следующим образом:

В конце концов траты на содержание и сокращение аудитории привели к окончательной гибели театра. Он навсегда закрылся после исполнения оперы Верди «Эрнани» 1 марта 1881 года. Сначала он сдавался в аренду под мебельный склад, но затем стоял совершенно пустым с 1895 по 1922 год, после чего его переоборудовали в кинотеатр.

Театро Капраника сегодня 
После закрытия кинотеатра «Капраника» в 2000 году здание театра с 800 местами для зрителями и совсем небольшой сценой было вновь открыто в качестве площадки для проведения конференций и выступлений, сдаваемой в аренду. Под патронажем владельца отеля «Nazionale» и под управлением «Montecitorio Eventi S. r.l.» в Театро Капраника прошли четыре небольших оперных спектакля ассоциации «Aulico — Opera & Musica». На протяжении многих лет здание театра служило местом проведения многочисленных собраний итальянских политических партий. В январе 2013 года Сильвио Берлускони выступил там с двухчасовой речью, в рамках которой представил кандидатов от «Народ свободы» на парламентских выборах в Италии в 2013 году. Во время съезда Демократической партии Италии в Театро Капраника, продолжавшегося до глубокой ночи 19 апреля 2013 года, Пьер Луиджи Берсани подал в отставку с поста лидера партии после того, как ему не удалось сформировать коалиционное правительство.

Премьеры 
В Театро Капраника прошли премьеры более 50 произведений (включая оперы, оратории, кантаты и пьесы). Первой оперой, премьера которой состоялась в этом театре, была «Где любовь — это жалость» () Бернардо Пасквини, поставленная на его сцене в день открытия театра в 1679 году. Премьера оперы Риккардо Броски «Остров Альцины» () в 1728 году была отмечена исполнением роли Руджьера его братом, знаменитым певцом-кастратом Фаринелли. Как и большинство опер, премьеры которых проходили в Капранике до 1750 года, она была написана в жанре опера-сериа. Премьеры в театре после 1750 года проходили почти исключительно в жанре опера-буффа, к ним относились «Певичка» () Галуппи (1756) или «La donna di spirito» Пиччинни (1770).

Примечания

Источники 
 Adnkronos (25 January 2013). «Elezioni: Berlusconi lascia Capranica, voci su malore ma lui smentisce»  
 Della Corte, Andrea (1936). «Scarlatti, Alessandro», Итальянская энциклопедия, Vol. 31. Treccani .
 Ferrari-Bravo, Anna (General editor) (1999). Guida d’Italia: Roma. Touring Club Italiano.  
 Franchi, Saverio and Sartori, Orietta (1997). Drammaturgia romana, Vol. 2. Edizioni di Storia e Letteratura.  
 Goldoni, Carlo (1828). Memoirs of Goldoni (translated by John Black), Vol. 2. Hunt & Clarke
 Goldoni, Carlo (1829). Raccolta completa delle commedie di Carlo Goldoni, Vol. 15. Società editrice (Firenze) 
 Groppi, Angela (29 February 2004). «Un passato senza pace per il „Capranica“». Corriere della Sera, p. 55 .
 Harper, John and Lindgren, Lowell (2001). «Pasquini, Bernardo». Музыкальный словарь Гроува 
 Ketkoff, Landa (15 March 2005). «Rinasce il teatro lirico a palazzo Capranica». La Repubblica .
 Leland, Henry P. (1863) Americans in Rome. Charles T. Evans
 Natuzzi, Elisabetta (1999). Il Teatro Capranica dall’inaugurazione al 1881. Edizioni Scientifiche Italiane. 
 Nicassio, Susan Vandiver (2009). Imperial City: Rome under Napoleon. University of Chicago Press. 
 Pace, Federico (19 April 2013). «Bersani si dimette, il Pd senza vita, il Capranica e la notte più profonda». Magazine Roma.  .
 Pezone, Maria Gabriella (2008). Carlo Buratti: architettura tardo barocca tra Roma e Napoli. Alinea Editrice. 
 Richardson, Carol M. (2009). Reclaiming Rome: Cardinals in the Fifteenth Century. Koninklijke Brill. 
 Strohm, Reinhard (2008). Essays on Handel and Italian Opera. Cambridge University Press. 

Оперные театры Италии
Театры Рима